|-
| 165301 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165302 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165303 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165304 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165305 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165306 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165307 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165308 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165309 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165310 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165311 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165312 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165313 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165314 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165315 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165316 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165317 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165318 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165319 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165320 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165321 - ||  || 27 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165322 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165323 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165324 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165325 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165326 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165327 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165328 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165329 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165330 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165331 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165332 - || 2000 VS || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165333 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165334 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165335 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165336 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165337 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165338 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165339 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165340 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165341 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165342 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165343 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165344 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165345 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165346 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165347 Philplait ||  || 23 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 165348 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165349 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165350 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165351 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165352 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165353 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165354 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165355 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165356 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165357 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165358 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165359 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165360 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165361 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165362 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165363 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165364 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165365 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165366 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165367 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165368 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165369 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 165370 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165371 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165372 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165373 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165374 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165375 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165376 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165377 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165378 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165379 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165380 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 165381 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165382 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165383 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165384 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165385 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165386 - ||  || 28 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165387 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165388 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165389 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165390 - ||  || 1 decembrie 2000 ||  || 
|-
| 165391 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165392 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165393 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165394 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165395 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165396 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165397 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165398 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165399 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165400 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-